Villaquejida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaquejida (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villaquejida (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar